Philip (ou Phil) King peut désigner :

 Philip Gidley King (1758-1808), officier de marine britannique et administrateur colonial ;
 Philip King (1872-1938), joueur de football américain, entraîneur, et avocat ;
 Philip Burke King (1903-1987), géologue ;
 Phil King (1915-1970), joueur de cricket anglais ;
 Philip King (1904-1979), dramaturge et acteur anglais ;
 Philip King (1920-), historien américain ;
 Phil King (1936-1973), joueur de football américain ;
 Philip King (1950-), musicien irlandais ;
 Phil King (1956-), homme politique américain ;
 Phil King (1960-), guitariste anglais ;
 Phil King (1967-), footballeur anglais.

Phillip King peut désigner :
 Phillip King (1981-), joueur de tennis américain ;
 Phillip King (1934-), sculpteur britannique.